Medlin ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Medlin (1892–nach 1950), österreichischer Gewerkschafter, Sozialdemokrat und Opfer des Stalinismus
 Joe Medlin (* ≈1925), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Sänger
 John Medlin (1933–2012), US-amerikanischer Unternehmer